Gobius auratus Risso, 1810 - synonim gatunku ryby babka złocista
 Gobius auratus Couch 1863 - synonim gatunku ryby babka mała